Fra Angelico (schilder-frater), een beroemde 15e-eeuwse schilder-frater in Florence
Fra Angelico (Hovhaness), een compositie (1968) van de Armeens-Schotse componist Alan Hovhaness